Romain Morel est un joueur de kayak-polo international français né le .

Il participe en 2008 au championnat de France N1 dans l'équipe de Saint Omer.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats du monde 2008 : Médaille d'argent 
 Championnats du monde 2009 : Médaille d'argent

 Sélections en équipe de France senior
 Championnats d'Europe 2011 : Médaille d'or
 Championnats du monde 2012 : Médaille de bronze

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo masculin

Joueur français de kayak-polo
Naissance en novembre 1988